Wymark steht für:
 Wymark (Saskatchewan), Ort in Kanada

Wymark ist der Familienname folgender Personen:

 Jane Wymark (* 1952), britische Schauspielerin
 Olwen Wymark († 2013), US-amerikanische Dramatikerin
 Patrick Wymark eigentl. Patrick Carl Cheeseman (1926–1970), britischer Schauspieler